Volcán San Pedro kan syfta på:

Chile 

 San Pedro (vulkan i Chile), Región de Antofagasta,

Guatemala 

 San Pedro (vulkan i Guatemala), Departamento de Sololá,